Иван Константинович Кабушкин (настоящая фамилия Кабушка) (, деревня Малаховцы, Новогрудский уезд, Минская губерния, Российская империя — 1943, Минск) — участник Минского партизанского подполья в годы Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в деревне Малаховцы Минской губернии (ныне Барановичский район, Брестская область). События Первой мировой войны вынудили семью Кабушкиных бежать на восток. В эвакуации тяжело заболел и умер отец Ивана, и мать осталась одна с двумя малолетними детьми. До 1917 года семья жила в Чебоксарах, после переехала в Казань.

После окончания семи классов школы И. Кабушкин отучился на водителя трамвая и два года работал по специальности.

В Красной Армии с 1935 года. В 1939 году участвовал в боях на Халхин-Голе и польском походе Красной Армии. В 1940 году участвовал в советско-финской войне, был ранен.

В 1941 году служил в звании лейтенанта вблизи западной границы СССР. В начале Великой Отечественной войны попал в окружение и плен. Был доставлен в лагерь военнопленных в Минск, с помощью местных жителей совершил побег и включился в антифашистскую борьбу.

Осенью 1941 года во главе небольшой боевой группы выполнял разведывательные и диверсионные операции, совершал налёты на вражеские автомашины; по заданию руководства Минского подполья и командования партизанских отрядов и бригад добывал оружие, боеприпасы, медикаменты, спасал людей из лагерей смерти. У него были подпольные клички Жан, Бабушкин, Сашка, Назаров. С мая 1942 года являлся руководителем оперативной группы Минского подпольного горкома партии по борьбе с вражескими агентами и провокаторами. Участвовал в издании и распространении нелегальной литературы.

Также руководил разведывательными и диверсионными операциями за пределами Минска, в частности обнаружением аэродрома противника в Барановичской области и организацией засад на трассах Минск-Логойск и Минск-Столбцы.

4 февраля 1943 года при выполнении боевого задания был схвачен гитлеровцами, погиб в тюрьме.

В 1965 году Ивану Кабушкину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина.

Память 
 В честь И. К. Кабушкина посёлок Торбалово Барановичского района переименован в Кабушкино.
 Памятники:
 на родине героя;
 в пос. Мирный Барановичского района.
 Школы:
 г. Барановичи — СШ № 12.
 Улицы:
 Минск — улица и переулок;
 Барановичи.
Казань (посёлок Вознесенское).
 Трамвайное депо в Казани, где он работал. Как памятник у здания Управления ККП ПОГЭТ был установлен трамвайный вагон Х № 24 (на нём Кабушкин работал до войны). В 1999 году восстановлен как ходовой, а в 2010 году снова установлен как памятник у нового здания управления МУП Метроэлектротранс, где и находится по сей день.
 Другие объекты:
 открыты посвящённые ему музеи в Барановичской средней школе № 12 и Ястрембельской школе-интернате Барановичского района;
 посвящён стенд в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны;
 Иван Григорьевич Новиков Ивану Кабушкину («Жану») и его боевым товарищам посвятил первую книгу трилогии «Минский фронт» — «Руины стреляют в упор»;
 Виталий Четвериков снял в 1970-х годах на киностудии «Беларусьфильм» 6-серийный телевизионный сериал «Руины стреляют…», в роли Ивана Кабушкина - Игорь Ледогоров;
 Шамиль Ракипов написал документальную повесть «Откуда ты, Жан?» (1969 год — на татарском языке, 1974 год — на русском).

Литература 
 
 Всенародная борьба в Белоруссии. 3 т. Минск. 1983.
 Люди легенд. Выпуск 4. М., 1971.
 Партийное подполье в Белоруссии, 1941—1944. Минск, 1984.
 Откуда ты, Жан? -документально-литературная повесть. Казань, 1969 г. (на тат.яз.) Ш. Ракипов, Татарское книжное издательство. (Перевод на рус.яз. в 1974 г. и 1987 г.) ИБ №4727, Казань.
 Кабушкин Иван Константинович //

Примечания

Ссылки 

 Письмо Героя Советского Союза минского подпольщика И. К. Кабушкина А. К. Янулис .

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Военнопленные СССР
Бежавшие из плена
Казнённые в 1943 году